Scene har flere betydninger:
 Teater – bygning eller kunstart
 Scene (sted) – et forhøjet sted, hvor fokus kan falde på en optræden.
 Scene (teater) – et afsnit i et teaterstykke, en film eller lignende.
 Scene (branche) – det at være i fokus i en branche.